Digitivalva är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Reinhardt Gaedike 1970. Digitivalva ingår i familjen Acrolepiidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Digitivalva